Виктория Александра Фромкин (, урождённая Лэндиш, ; 16 мая 1923, , Нью-Джерси, США — 19 января 2000) — американская учёная-лингвист, преподавшая в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она работала в области психолингвистики и фонетики.

Биография 
Виктория Лэндиш родилась в 1923 году. Она окончила Калифорнийский университет в Беркли, где стала бакалавром экономики. В 1948 году вышла замуж за Джека Фромкина, у них родился сын Марк. Марк погиб в 16-летнем возрасте в ДТП. В дальнейшем она решила начать изучать лингвистику. Фромкин поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и стала доктором философии в 1965 году. В том же году она начала работать в университете. Она писала работы в области лингвистики, в частности, о фонетике, речевых ошибках и афазии. Она изучала фонетику языка акан. Её работы были переведены на 6 языков.

Фромкин работала в 1971—1975 годах с одичавшей девочкой Джини. Джини до 13 лет находилась практически в полной социальной изоляции и была лишена возможности научиться говорить в детском возрасте. Она рассматривалась как аргумент в пользу , согласно которой, после достижения определённого возрастного порога овладение языковыми навыками становится невозможным. Впрочем, Джини удалось освоить речь, хоть и в примитивной форме. Фромкин написала несколько работ о ней.

В 1974 году Фромкин создала искусственный язык для персонажей телесериала «Земля исчезнувших». Также она была автором искусственного языка вампиров в фильме «Блэйд».

В 1973—1977 годах Фромкин была председателем департамента лингвистики в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 1985 году она была утверждена на должность президента . Также она была председателем совета управляющих общества Академии Афазии (). В 1996 году она стала членом Национальной академии наук.

Фромкин скончалась в 2000 году от рака толстой кишки в возрасте 76 лет. В том же году UCLA Today назвал её одним из лучших преподавателей века. Американское лингвистическое общество учредило премию её памяти.

Библиография

Награды 
 UCLA’s Award for the Art of Teaching (1974)

Примечания 

Учёные США
Психолингвисты США
Лингвисты XX века
Женщины-лингвисты США
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Члены Национальной академии наук США
Умершие от колоректального рака
Президенты Лингвистического общества Америки